

Юлдашево — присілок, Абзеліловський район, Башкортостан
 Юлдашево — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Юлдашево — присілок, Білокатайський район, Башкортостан
 Юлдашево — присілок, Ішимбайський район, Башкортостан
 Юлдашево — присілок, Караідельський район, Башкортостан
 Юлдашево — село, Учалинський район, Башкортостан
 Юлдашево — село, Федоровський район, Башкортостан